Clandestino (album), een album van Manu Chao
 Clandestino Festival, een interdisciplinair festival in Göteborg
 Clandestino (restaurant), een restaurant in Temse